Шотландский Первый Дивизион 1895/1896 () — 6-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 15 августа 1895 года и закончился 13 марта 1896 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1895/1896
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1895 году
Спорт в Шотландии в 1896 году